Resplendor kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Resplendor (ort), Minas Gerais, 
 Resplendor (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar